Louis Jent ist der Name folgender Personen:

* Louis Jent (Verleger) (1810–1867), Schweizer Verleger 
 Louis Jent (Schriftsteller) (1936–2014), Schweizer Schriftsteller, Drehbuchautor, Regisseur und Filmproduzent